FNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fane (Papua Nuova Guinea)
 Fronte Nazionale Europeo – associazione politica europea di estrema destra